Stănescu este un nume de familie relativ răspândit în onomastica românească. Se poate referi la:

Nume de familie 
 Alexandru Stănescu (n. 1961), politician român
 Alexandru-Octavi Stănescu (n. 1946), om politic român
 Andra Stănescu, gimnastă română 
 C. Stănescu  (n. 1938), critic și istoric literar român, jurnalist, publicist
 Carmen Stănescu (1925-2018), actriță română de teatru, radio, voce și film
 Claudiu Stănescu (1963-2017), actor român
 Constantin Stănescu (ciclist) (n. 1928), ciclist român
 Cristian Stănescu (n. 1951), politician român, membru al Parlamentului României
 Dan Stănescu, conducător al rromilor
 Gabriel Stănescu (1951-2010), poet optzecist, eseist și editor român
 George Stănescu (n. 1928), deputat român
 Heinz Stănescu (1921-1994), scriitor, critic literar și editor evreu de limbă germană care, până în 1976, a trăit în România
 Ilie Badea Stănescu (1952-2007), conducător al rromilor
 Ion Stănescu (1929-2010), general român, care a îndeplinit funcțiile de membru al Comitetului Central al PCR (1965-1979 și 1982-1989), ministru titular al mai multor ministere
 Mariana Stănescu (n. 1959), interpretă a folclorului românesc
 Marin Stănescu (n. 1939), opozant român al regimului comunist
 Marius Stănescu (n. 1966), actor român
 Mihai Stănescu (1940-2018), caricaturist român
 Mihai Stănescu (actor) (n. 1983), actor român
 Mihai-Sorin Stănescu (n. 1948), deputat român
 Mihail Stănescu, general român
 Mircea Stănescu (deputat) (1969-2009), politician român, membru al Parlamentului României
 Mircea Stănescu (istoric), istoric român
 Mircea V. Stănescu (1841-1888), avocat, publicist, culegător de folclor, scriitor și politician român
 Nelu Stănescu (1957-2004), fotbalist român
 Nichita Stănescu (1933-1983) poet, scriitor și eseist român, ales post-mortem membru al Academiei Române
 Nicolae Stănescu, general român a Serviciului Special de Informații din România
 Nicu Stănescu (1903-1971), dirijor și violonist virtuoz român de etnie romă
 Olga Stănescu (n. 1935), interpretă de muzică populară românească
 Paul Stănescu (n. 1957), senator român
 Raphael Stănescu (n. 1993), fotbalist român
 Roland Stănescu (1990-2022), fotbalist român
 Romulus Stănescu (1889-1958), general român
 Rudi Stănescu (n. 1979), handbalist român
 Saviana Stănescu (n. 1967), dramaturg american contemporan de origine română
 Sorin Stănescu (1924-2016), medic psihiatru și radiolog român
 Sorin Roșca Stănescu (n. 1949) jurnalist român, fost director al cotidianului Ziua
 Traian Stănescu (actor) (1940-2022), actor român de teatru și de film
 Traian Stănescu (general) (1889-1958), general român 
 Valentin Stănescu (1922-1994), jucător și antrenor de fotbal român, care a jucat la echipa națională de fotbal a României
 Vartolomeu Stănescu (1875-1954), cleric ortodox român
 Vasile Stănescu (1925-2019), economist român, jurist, membru de onoare al Academiei Române
 Vetuța Stănescu (n. 1969), deputat român
 Virgil Stănescu (n. 1977), jucător român de baschet
 Virgiliu Stănescu (1892-secolul al XX-lea), general român

Vezi și 
 Stan (dezambiguizare)
 Listă de nume românești

Nume de familie românești
Nume proprii